Il torneo di pallavolo maschile ai Giochi sudamericani è una competizione pallavolistica per squadre nazionali sudamericane, organizzata con cadenza quadriennale dall'ODESUR, durante i Giochi sudamericani.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni